Юрасовка — название населённых пунктов в России:

 Юрасовка — слобода в Ольховатском районе Воронежской области.
 Юрасовка — деревня в Тербунском районе Липецкой области.